Бріме-де-Сог () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Вазей-пре-Сог () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Сог () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Сог — річка в Ісландії.